Ženská čtyřhra Rogers Cupu 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený ruský pár Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová.

Při absenci deblové světové jedničky Bethanie Mattekové-Sandsové pro dlouhodobé zranění kolene se mohla její stabilní spoluhráčka Lucie Šafářová, hrající v páru se Strýcovou, poprvé posunout do čela světového žebříčku WTA, chyběla k tomu jediná výhra.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Rusek Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, který ve finále zdolal německo-české turnajové osmičky Annu-Lenu Gröenefeldovou a Květu Peschkeovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a jako první pár v historii turnaje obhájily trofej. Makarovová vybojovala dvanáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Vesninovou to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (vítězky)
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (čtvrtfinále)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Pcheng Šuaj (čtvrtfinále, odstoupily)
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (1. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2017